Никола́й Васи́льевич Нико́льский (, Юрмекейкино, Казанская губерния — 2 ноября 1961, Казань) — советский этнограф и историк, доктор исторических наук (1947), профессор Казанского университета, Восточного педагогического института, Марийского педагогического института.

Первый научный работник из чувашей, получивший учёные степени магистра (1913) и доктора исторических наук (1947), учёное звание профессора (1918). Внёс большой вклад в разработку вопросов истории, этнографии, фольклора и языка чувашского и других поволжских народов. Основатель первой газеты на чувашском языке «Хыпар», был редактором-издателем её первых 22 номеров. Известен также как музыкант и знаток народной медицины. Статьи о Н. В. Никольском включены в Чувашскую, Татарскую и Марийскую энциклопедии.

Входит в число деятелей культуры, просвещения и науки из чувашей, которые ещё в дореволюционное время смогли выдвинуться вопреки национальной политике Российской империи.

Биография

Происхождение 
Родился  года в деревне Юрмекейкино Шуматовской волости Ядринского уезда Казанской губернии в семье чувашского крестьянина, работавшего землемером и ставшего впоследствии псаломщиком. Отец — чуваш Василий Никитин Никольский, мать — Агриппина Степановна, русская. Дед по отцовской линии — Никита Андреев, бабушка по отцовской линии — Мария Андреева. Дед по материнской линии — Степан Севостьянов. У Н. В. Никольского было три брата и пять сестёр: Меркурий, Зосим, Валерий, Анна, Елизавета, Екатерина, Елизавета и Серафима.

Учился в Шуматовском земском училище. После окончания Шуматовского земского училища был определён в Чебоксарское духовное училище, в котором обучался пять лет. После завершения учёбы в училище по первому разряду поступил в Казанскую духовную семинарию, которую окончил в 1899 году по первому разряду. С 1899 по 1903 год — учёба в Казанской духовной академии.

В 1899 году Н. В. Никольского приняли в Казанскую духовную академию, которую он успешно окончил в 1903 году.

Дореволюционная деятельность 
Совет академии присудил Н. В. Никольскому степень кандидата богословия и звание магистранта, признав его кандидатское сочинение «Христианство среди чувашей» лучшим по истории русской церкви и удостоив премии в размере 100 рублей. Окончание академии со званием магистранта давало право писать магистерскую диссертацию без сдачи устного испытания. По предложению академии обер-прокурор синода назначил Н. В. Никольского преподавателем в Иркутскую духовную семинарию. Никольский не согласился с назначением: он стремился посвятить себя следованию этнографии и истории культуры чувашского народа. Ему пришлось устроиться на низкооплачиваемую должность надзирателя над учащимися в Казанской духовной семинарии, которую он занимал до ноября 1906 года.

 1903 — начало 1917 года — исполнял обязанности делопроизводителя в Переводческой комиссии Православного миссионерского общества.
 1903—1906 годы — работа в должности надзирателя над учащимися в Казанской духовной семинарии.
 Ноябрь 1903—1917 год — преподавание чувашского языка, истории и этнографии чувашей на миссионерских курсах при Казанской духовной академии.
 1904 год — в журнале опубликовал исследование «Народное образование у чуваш».
 Январь 1906 года — начал издавать первую газету на чувашском языке «Хыпар».
 Январь 1906 — май 1906 года — редактор газеты «Хыпар».
 1906—1914 годы — издаёт на чувашском языке переводы духовной литературы, более 30 брошюр на чувашском языке о земледелии, животноводстве, пчеловодстве, медицине, воспитании детей и т. д.; составляет и ежегодно издаёт календарь на чувашском языке — «Çулталăк кĕнеки» (всего 9 календарей).
 Ноябрь 1906 — лето 1910 года — работа на должностях преподавателя и наставника в Казанской инородческой учительской семинарии. Преподавал историю и географию.
 Март 1907—1916 год — работа в должности учителя чувашского языка в Казанской духовной семинарии.
 С августа 1907 года — работа в должности библиотекаря фундаментальной библиотеки Казанской инородческой учительской семинарии.
 1909—1917 годы — работает в Казанской земской школе для образования народных учительниц.
 Лето 1910 года — уволен из Казанской инородческой учительской семинарии по подозрению в политической неблагонадёжности.
 1913 — начало 1917 года — исполнял обязанности секретаря в Переводческой комиссии Православного миссионерского общества.
 1913 год — защита магистерской диссертации на тему «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк». Получил степень магистра богословия.
 1915 год — Министерство народного просвещения разрешило читать лекции в Казанском университете по курсу «История христианского просвещения инородцев Поволжья».
 1915—1917 годы — приват-доцент кафедры церковной истории Казанского университета.

С ноября 1903 по 1917 год Н. В. Никольский работает преподавателем чувашского языка, истории и этнографии чувашей на миссионерских курсах при Казанской духовной академии. Здесь преимущественно повышали свою квалификацию сельские учителя.

В январе 1906 года Н. В. Никольский начал издавать первую газету на чувашском языке «Хыпар», был редактором-издателем её 22 номеров (по май 1906 года). В январе 1906 года Н. В. Никольский начал издавать первую газету на чувашском языке «Хыпар». В мае 1907 года по решению властей газету закрыли.

В ноябре 1906 года Н. В. Никольский был принят на должность преподавателя истории и наставника в Казанскую инородческую учительскую семинарию. В августе 1907 года он одновременно занял в семинарии должность библиотекаря фундаментальной библиотеки. Летом 1910 года произошли волнения среди учащихся семинарии. В связи с этим Никольский, заподозренный в политической неблагонадёжности, был уволен из учительской семинарии, он оставался в должности учителя чувашского языка Казанской духовной семинарии.

В 1904 году в журнале, а в 1906 году отдельной книгой было опубликовано исследование Н. В. Никольского «Народное образование у чуваш», в котором на основе многочисленных источников глубоко освещается история распространения грамотности среди чувашей с XVI по XVIII век. В эти же годы им были опубликованы составленные землемером К. Мильковичем в XVIII веке этнографические описания «Быт и верования мордвы в 1783 году», «Быт и верования татар Симбирской губернии в 1783 году», а также «Записки Мильковича о чувашах XVIII века» с обстоятельными предисловиями и комментариями. Эти публикации имели большое значение для этнографической науки. Немалую научную и практическую ценность для своего времени представлял составленный Н. В. Никольским большой (640 стр.) «Русско-чувашский словарь» с приложением конспекта грамматики чувашского языка, изданный в Казани в 1909 году. В том же году в Москве вышла в свет его книга «Народная медицина у народностей Поволжья».

В 1913 году Н. В. Никольский защитил магистерскую диссертацию на тему «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк» и получил степень магистра богословия. Министерство народного просвещения в 1915 году разрешило ему читать лекции в Казанском университете по курсу «История христианского просвещения инородцев Поволжья» и Н. В. Никольский был зачислен приват-доцентом университета.

С 1903 до начала 1917 года Н. В. Никольский сотрудничал в Переводческой комиссии Православного миссионерского общества, в котором исполнял обязанности делопроизводителя, в 1913 году одновременно и секретаря. Эта комиссия издавала брошюры и книги на 23 языках. Через неё Никольский издал на чувашском языке более 30 брошюр о земледелии, животноводстве, пчеловодстве, медицине, воспитании. Здесь он составлял и издавал календари на чувашском языке «Çулталăк кĕнеки» с 1906 по 1914 год — всего 9 книг.

Деятельность в 1917 
22 марта 1917 года в Казани создал и стал лидером «Общества мелких народностей Поволжья». Май 1917 года — возобновилось издание газеты «Хыпар». 20—28 июня 1917 года — один из организаторов и руководителей Всероссийского чувашского съезда в Симбирске. Июнь 1917 — январь 1918 года — председатель Казанской губернской земской управы (при Временном правительстве председатели губернских земских управ исполняли обязанности губернаторов).

Н. В. Никольский был инициатором и лидером созданного 22 марта 1917 в Казани «Общества мелких народностей Поволжья». Был одним из организаторов и руководителей Всероссийского чувашского съезда в Симбирске 20—28 июня 1917 года, после которого его влияние в чувашском национальном движении снизилось из-за прихода к руководству более радикальных деятелей. Никольский не одобрил приход к власти большевиков, но не участвовал и в борьбе с новой властью. До конца жизни не скрывал религиозности, игнорировал марксистскую методологию, чем и были обусловлены репрессии и перерывы в научной деятельности.

В мае 1917 года Н. В. Никольский возобновил издание газеты «Хыпар».

После Октябрьской революции 
С 1918 по 1922 год работает профессором Казанского университета. С 1921 по 1922 год занимает должность директора Восточной консерватории в Казани.

С 1922 по 1931 год — доцент, профессор Восточного педагогического института. Преподавал этнографию и чувашский язык. В 1931 году был арестован, уволен из института, вскоре освобождён. С 1931 года до 1940 год находится на пенсии и ведёт научно-исследовательскую работу как нештатный научный сотрудник гуманитарных НИИ Чувашской, Татарской, Мордовской, Марийской АССР. 25 марта 1933 года снова арестован, освобождён 10 октября 1933 года.

С 1940 до 1950 года работал старшим научным сотрудником Марийского НИИ языка, литературы и истории им. В. М. Васильева, с 1948 по 1950 также профессором Марийского педагогического института. Решением ВАК Министерства высшего образования СССР от 15 ноября 1947 года ему была присуждена учёная степень доктора исторических наук. С 1948 по 1950 год работал старшим научным сотрудником Марийского НИИ языка, литературы и истории, но жил в Казани.

Последние годы 
Скончался Н. В. Никольский 2 ноября 1961 года в Казани в возрасте 83 лет. Его предсмертными словами были: «Никто не скажет, что я был лентяем». Похоронен на Арском кладбище Казани.

Личная жизнь, семья, друзья 
Жена — А. В. Яснитская, дочь В. С. Яснитского — русского священника чувашского села Большие Яуши.

Среди друзей — А. Е. Арбузов — химик-органик.

Память 
Имя Н. В. Никольского носят:
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. Никольского» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики
 Журналистская премия им. Н. В. Никольского.
 Проспект Николая Никольского в Московском районе города Чебоксары.

Памятники Н. В. Никольскому:
 намогильный знак на Арском кладбище города Казани.
 бюст в деревне Юрмекейкино

Список произведений

Издания 
 Никольский Н. В. Рассказ чувашина деревни Типсирмы, Больше-Шатминского прихода, записанный диаконом с. Шихазан Тарасием Кирилловым в феврале 1903 г. // ИзвКЕ. — 1904. — № 33. — С. 1118—1120.
 Никольский Н. В. Чувашин-говельщик // ИзвКЕ. — 1904. — № 10. — С. 326—335.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений о чувашах. — Казань, 1904. — 10 с.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений о чувашах// ИзвКЕ. — 1904. — № 3 (янв.). — С. 63-72.
 Никольский Н. В. Родной язык как орудие просвещения инородцев. — Казань, 1904. — 36 с.
 Никольский Н. В. Родной язык как орудие просвещения инородцев // Православ. собеседник. — 1904. — Т. 1. — С. 371—404.
 Никольский Н. В. Народное образование чуваш: Ист. очерк // Там же. — 1904. — Июль-авг. — С. 209—228; Нояб. — С. 861—881.
 Никольский Н. В. Переводческая комиссия в Казани и её просветительская деятельность среди инородцев// Православ. собеседник. — 1905. — Т. 3. — С. 138—150.
 Никольский Н. В. Переводческая комиссия в Казани и её просветительская деятельность среди инородцев. — Казань, 1905. — 15 с.
 Никольский Н. В. Школьное просвещение чуваш в 1764—1800 гг. // Православ. собеседник. — 1905. — Июль. — С. 470—490; Нояб. — С. 403—426.
 Никольский Н. В. К инородческому вопросу в царствование Екатерины II // Православ. собеседник. — 1905. — Т. 3. — С. 673—677.
 Никольский Н. В. Взгляд чуваш на воинскую повинность// Там же. — 1905. — Ч. 1. — С. 179—188, 362—370.
 Никольский Н. В. Взгляд чуваш на воинскую повинность. — Казань, 1906. — 20 с.
 Никольский Н. В. Народное образование чуваш: Ист. очерк. — Казань, 1906. — 86 с.
 Никольский Н. В. Народное образование у чуваш. — Казань, 1906.
 [Никольский Н. В.]. Отрывки из писем Н. В. Никольского // Чичерина С. В. У приволжских инородцев. — СПб., 1906. — Прил. № 22. — С. 180—188.
 Никольский Н. В. Русско-чувашский словарь. — Казань, 1909.
 Никольский Н. В. Русско-чувашский словарь. Казань, 1910.
 Никольский Н. В. Конспект по этнографии чуваш. — Казань: Тип. О. П. Люстрицкая, 1908. — [2], VI, 190 с.
 Никольский Н. В. Конспект по истории христианского просвещения чуваш. — Казань: Центр. тип., 1909. — 36 с.
 Никольский Н. В. Народная медицина у народностей Поволжья. — Москва, 1909.
 Никольский Н. В. Конспект по грамматике чувашского языка. Казань, 1909; 2-е изд. 1910.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений о чувашах // Çулталăк кĕнеки, 1911. — Казань, 1910. — С. 47-48, 2 с. обл.
 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. 1911; 2-е изд. 1919.
 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш// ИОАИЭ. — 1911. — Т. 26, вып. 6. — С. 511—624.
 Никольский Н. В. Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда Казанской губернии // ИОАИЭ. Т.27. Вып.4. Казань, 1911.
 Никольский Н. В. Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда Казанской губернии// ИОАИЭ. — 1911. — Т. 27, вып. 4. — С. 245—270.
 Никольский Н. В. Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. — Казань, 1911. — 26 с.
 [Никольский Н. В.]. Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама/ Под ред. епископа Андрея Мамадыш-ского и Н. В. Никольского. — Казань: Тип. Губ. правления, 1912. — С. IXXX, 322 с. — Библиогр.: с. 242—312. — Чуваши см. с. 280—312 (768 назв.); Рец.: Бартольд В. В. […]// Мир ислама. — 1912. — Т. 1, № 4. — С. 587—596; К-ский П. […]// ЖМНП. Нов. сер. — 1912. — Ч. 2, № 7. — С. 83—94.
 Никольский Н. В. Статистические сведения о вотяках за 1911 год с указателем литературы о них и изданий на вотском языке / Никольский Н. В.; Изд. Михеев И. С. — Казань : Центр. тип., 1912. — 80 с.
 Никольский Н. В. [Дополнения к «Программе для собирания сведений о чувашах»]// Çулталăк кĕнеки, 1913. — Казань, 1912. — С. 37—43.
 Никольский Н. В. Статистические сведения о черемисах за 1911 год, с указателем литературы о них и изданий на черемисском языке. — Казань, 1912.- 88 с.
 Никольский Н. В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк. Казань, 1912.
 Никольский Н. В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках// ИОАИЭ. — 1912. — Т. 28, вып. 1-3. — С. 1-416: ил. + карт.
 Никольский Н. В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. — Казань, 1912. — 416 с.: ил. +карт.; Рец.: […]// Волж. -Кам. речь. — 1912. — № 111 (20 мая); Покровский И. М. Приложения к «Протоколу заседаний совета имп. Казанской духовной академии за 1913 год»// Православ. собеседник. — 1916. — Февр. -апр. — С. 3—20; Катанов Н. Ф. […]// Там же. — С. 20—38.
 Никольский Н. В. Несколько пояснений и дополнений к книге «Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама»// Православ. собеседник. — 1913. — Кн. 2. — С. 830—838.
 Никольский Н. В. Несколько пояснений и дополнений к книге «Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама». — Казань, 1913. — 11 с.
 Никольский Н. В. Народная медицина у инородцев Поволжья. — Казань, 1915. — 14 с.
 Никольский Н. В. Народная медицина у инородцев Поволжья// Православ. собеседник. — 1915. — № 5-6. — С. 126—139.
 Никольский Н. В. К истории христианского просвещения черемис в XIX веке. — Казань, 1915. — 77 с.
 Никольский Н. В. Распространение христианства среди нижегородских чуваш до 1764 г. // Живая старина. — 1915. — Т. 24, вып. 1-2. — С. 115—160.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений об инородцах Поволжья// ИОАИЭ. — 1916. — Т. 29, вып. 4. — С. 173—187.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений об инородцах Поволжья. — Казань, 1916. — 15 с.
 Никольский Н. В. Распространение христианства среди нижегородских чуваш до 1764 г. — Петроград, 1916. — 46 с.
 Никольский Н. В. Краткий чувашско-русский словарь. Казань, 1919.
 Никольский Н. В. Чувашско-русский словарь. 1919.
 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. — Казань: 3-я тип. Губ. совета Рабочих, Крестьян и Крас. депутатов, 1919. — [2], IV, 114 с.: ил.
 Никольский Н. В. Конспект по истории народностей Поволжья: (с древнейших времён до 1917 г.). — Казань: 3-я тип. Губ. совета Рабочих, Крестьян и Крас. депутатов, 1919. — 88 с.
 Никольский Н. В. Программа для собирания сведений о чувашах // Никольский Н. В. Краткий чувашско-русский словарь. — Казань, 1919. — С. 329—333.
 Никольский Н. В. История мари (Черемис). — Казань, 1920.- 180 с.
 Никольский Н. В. Конспект по истории народной музыки у народностей Поволжья. — Казань: 1-я гос. тип., 1920. — 72 с. — Чуваши см. с. 49—51 и др.; Рец.: Худяков М. Г. […]// Вестн. просвещения ТАССР. — 1922. — № 1-2. — Стб. 126—130.
 Никольский Н. В. География и природные богатства ЧАССР // Программы по общественным дисциплинам. — Казань, 1928. — С. 51-52.
 Никольский Н. В. Краткий курс этнографии чуваш. Вып.1. (Материальная культура.) Чебоксары, 1929.
 Никольский Н. В. Краткий курс этнографии чуваш: (матер. культура). — Чебоксары, 1928 (1929 ?). — Вып. 1. — 226 с.; Рец.: Кузнецов И. Д. О некоторых методологических и этнографических упражнениях Н. В. Никольского// Книга и революция. — 1930. — № 1. — С. 16-17; Кузнецов И. Д. О книге проф. Н. В. Никольского// Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии Чувашии. — Чебоксары, 1960. — С. 336—340.
 Никольский Н. В. Краткий обзор работ по этнографии чуваш// I Всечувашский краеведческий съезд: Тез. докл. и резолюций. — Чебоксары, 1929. — С. 119—129.
 Никольский Н. В. Народная медицина у чуваш. — Чебоксары, 1929. — 61 с.
 Никольский Н. В. Народная медицина у чуваш. Чебоксары, 1929.
 Никольский Н. В. О пословицах чувашского народа. 1958.
 Никольский Н. В. Религиозно-нравственное состояние инородцев Поволжья// Инород. обозрение. — 1912. — Кн. 1. — С. 3-5.
 Никольский Н. В. Сборник исторических материалов о народностях Поволжья. -Казань: 5-я гос. тип., 1919 (1920). — 479 с. — Чуваши см. с. 478—479.
 Никольский Н. В. Сущность и значение этнографии местного края// Край Ильича. — Казань, 1926. — № 1. — С. 18-20.
 Никольский Н. В. Что читать по истории, этнографии и археологии народностей Поволжья?// ИОАИЭ. — 1919. — Т. 30, вып. 2. — С. 244.
 Никольский Н. В. Творчество чуваш// ИОАИЭ. — 1920. — Т. 31, вып. 1. — С. 71-86.
 Никольский Н. В. Творчество чуваш. 1921.
 Никольский Н. В. Чуваши// Материалы по изучению Татарстана. — Казань, 1925. — Вып. 2. — С. 167—172: ил.
 Никольский Н. В. Чувашские сказки. 1960.

Архивы, рукописи 
Рукописный фонд Н. В. Никольского с 1943 года в основном хранится в архивах Чувашского государственного института гуманитарных наук и Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева.

Произведения в рукописях:
 Чувашские пословицы и поговорки.
 Известия русских путешественников и иностранцев о чувашах с древнейших времён до XIX века.
 Чăвашла-вырăсла словарь.
 Вырăсла-латинла-чăвашла словарь.

Библиография 
 «Время-то — как река: рукавом не загородишь» (Н. В. Никольский. Из дневника): Буклет. Чебоксары, 1996. 4 с.
 Актуальные проблемы журналистики. Чебоксары, 1995. С. 57-58.
 Алексеев В. Чăвашсен ватă ученăйě // Коммунизм ялавě. 1958, майăн 18.
 Алексин В. В Казань, к Никольскому // Советская Чувашия. 1996, 23 января.
 Владимиров П. В. Славный юбилей учёного // Молодой коммунист. 1958, 21 мая.
 Восьмидесятилетие проф. Н. В. Никольского // Вопросы археологии и истории Чувашии. Чебоксары, 1960. С. 380—381.
 Данилов А. П. Ăста журналист, писатель, паллă педагог, тěпчевçě. Шупашкар, 1999. С. 92—97, 115—118, 134—141, 155—157.
 Данилов А. П. Чăваш журналистикин аталанăвě. Шупашкар, 1998. С. 17-71, 230—331, 395—404, 416.
 Денисов П. В. Н. В. Никольский профессорăн наукăри ěçě // Коммунизм ялавě. 1958, майăн 20.
 Димитриев В. Д. Н. В. Никольский — чуваш, учёный, просветитель, общественный деятель: Учеб. пособие. — Чебоксары: Б. и. — 1993. — 70 с.
 Димитриев В. Д. Видный историк, этнограф и филолог. К 100-летию со дня рождения Н. В. Никольского // Советская Чувашия. 1978, 18 мая.
 Димитриев В. Д. Видный чувашский учёный // Советская Чувашия. 1958, 20 мая.
 Димитриев В. Д. Н. В. Никольский // Чăваш календарě. 1968 çул. Шупашкар, 1967. 81 с.
 Димитриев В. Д. Н. В. Никольский çуралнăранпа 80 çул тултарнă май // Хĕрлĕ ялав. 1958, майăн 20.
 Димитриев В. Д. Николай Васильевич Никольский: Очерк жизни и деятельности // Вопросы историографии историко-этнографического изучения Чувашии. Чебоксары, 1981. С. 45‑113.
 Димитриев В. Д. Паллă историк, этнограф, филолог. Н. В. Никольский профессор çуралнăранпа 100 çул çитнě май // Коммунизм ялавě. 1978, майăн 20.
 Димитриев В. Д. Халăхшăн тăрăшнă. Н. В. Никольский профессор çуралнăранпа 110 çул çитрě // Коммунизм ялавě. 1988, майăн 20.
 Димитриев В. Д. Чăвашсен пěрремěш профессорě // Тăван Атăл. 1978. 5 №. 77—78 с.
 Дмитриев В. Д. Николай Васильевич Никольский: (Очерк жизни и деятельности)// Вопросы историографии историко-этнографического изучения Чувашии. — Чебоксары, 1981. — С. 45-109 + Список научных трудов Н. В. Никольского. — С. 109—113.
 Иванов В. П., Николаев В. В., Димитриев В. Д. Чуваши: этническая история и традиционная культура. М., 2000. С. 63.
 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1966. Т.1. С. 226.
 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 253‑254.
 Леонтьев А. «Хыпар» — саманасен кěперě // Хыпар. 1996, февралěн 9.
 Леонтьева А. М. К вопросу о исторических взглядах Н. В. Никольского// Учен. зап. ЧНИИ. — Чебоксары, 1966. — Вып. 31. — С. 310—320.
 Леонтьева А. М. К вопросу об исторических взглядах Н. В. Никольского // Исторический сборник. Чебоксары, 1966. С. 310—320.
 Леонтьева А. М. К истории высшего специального этнографического образования // Советская этнография. 1978. № 2. С. 53—62.
 Н. В. Никольский // Чăваш календарě. 1958 çул. Шупашкар, 1957. 75-76 с.
 Николай Никольский тата унăн ěçěсем: «Хыпар» кěнеки. Шупашкар, 1998. 34-35 №.
 Никольский Н. В. (1878—1961) // Кого Чувашия чтит, кем Чувашия гордится: Рекомендательный указатель литературы. Чебоксары. 1978. Вып. 2. С. 15—16.
 Никольский Н. В. // 1923 çулхи календарь. Шупашкар, 1923. 133 стб.
 Никольский Н. В. // Венгеров С. А. Критико-библиографический словарь русских писателей и учёных. Пг., 1918. Т. 2. С.178.
 Никольский Николай Васильевич (1878—1961) // Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. М., 1974. С. 225—226.
 Никольский Николай Васильевич // Этнография. 1927. № 2. С. 396.
 Никольский Николай Васильевич // Этнография. 1930. № 1‑2. С. 225—226.
 Одюков И. И. Н. В. Никольский // Юмахсем / Н. В. Никольский пухса хатěрленě. Шупашкар, 1960. 3-7 с.
 Основатель «Хыпара» профессор Николай Никольский // Хыпар-Дайджест. 1997, июнь. № 1.
 Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1985. С. 187—188.
 Паян Н. В. Никольский çуралнăранпа 120 çул çитрě // Хыпар. 1998, майăн 19.
 Петров К. Никольскине пăхса тăнă ырă кăмăллă, пархатарлă хěрарăм // Хыпар. 1996, майăн 18.
 Петров К. Профессорпа поэт // Хыпар. 1999, январěн 19—21.
 Петров К. К. «Хыпар» никĕслевçи. Шупашкар, 1996. 96 с.
 Петров К. К. Возникновение чувашской журналистики. Чебоксары, 1983. 78 с.
 Петров К. К. Н. В. Никольский — основатель «Хыпара» // Средства массовой информации России: история и современность. Чебоксары, 1999. С. 77-83.
 Петров К. К. Н. В. Никольскипе Хĕвелтухăç консерваторийě // Хыпар. 1993, сентябрěн 26.
 Петров К. К. Основатель газеты «Хыпар» // Ульяновец. 1996, 1 января.
 Петров К. К. Первая чувашская газета // Советская Чувашия. 1996, 19 января.
 Петров К. К. Профессор кун-çулěпе эткерě // Хыпар. 1993, майăн 5-12.
 Петров Н. П. Паллă тěпчевçě. Н. В. Никольский çуралнăранпа 100 çул çитнě май // Ялав. 1978. 7 №. 31 с.
 Печков П. Чăвашлăхшăн чунне панă çын // Хыпар. 1996, февралěн 9.
 Протокол 1-го общего собрания представителей мелких народностей Поволжья // Актуальное национально-культурное обозрение. Казань. 2000. № 2. С. 46-55.
 Революцичченхи чăваш литератури: Текстсем. Шупашкар: 1988. II т. 1 кěнеке. 79 с.
 Сидирова Е. С. Н. В. Никольский çуралнăранпа 100 çул çитнě май // Хатěр пул. 1978. 5 №. 28 с.
 Сидирова Е. С. Н. В. Никольский профессорăн юбилейě // Тăван Атăл. 1978. 6 №. 113—116 с.
 Тихонов А. Паллă тěпчевçе чысласа // Коммунизм ялавě. 1978, майăн 26.
 Федотов М. Р. Никольский Н. В.// Федотов М. Р. Исследователи чувашского языка. — Чебоксары, 1987. — С. 64—66.
 Федотов М. Р. Исследователи чувашского языка. Чебоксары, 1987. С. 64—66.
 Хыпарçăсем: 16 сăнÿкерчěк. Шупашкар, 1996.

См. также 
 Хыпар

Примечания

Литература

Ссылки 
 Никольский Николай Васильевич. Статья Н. Г. Краснова в Краткой чувашской энциклопедии.
 125-лет со дня рождения Н. В. Никольского. Раздел на официальном сайте Моргаушского района Чувашской Республики.
 Никольский Николай Васильевич . Статья на официальном сайте Моргаушского района Чувашской Республики.
 125-летие со дня рождения Н. В. Никольского . Раздел на официальном портале органов власти Чувашской Республики, посвящённый 125-летию со дня рождения Н. В. Никольского.
 Известные выпускники Казанской духовной семинарии .
 Н. В. Никольский — учёный, педагог, общественный деятель. Электронная версия книги В. Д. Димитриева.
 Николай Васильевич Никольский. Статья на сайте Издательского дома «Хыпар».
 Элĕкре Николай Никольскин 135 çул тултарнине асăнчĕç 
 Ентешĕсем Никольские сума сăваççĕ 

Историки СССР
Этнографы СССР
Чувашские фольклористы
Преподаватели Татарского гуманитарно-педагогического университета
Выпускники Казанской духовной семинарии
Председатели Казанской губернской земской управы
Преподаватели Марийского педагогического института
Похороненные на Арском кладбище